Parque Europa (Madrid) - park in Madrid
 Parque Europa (metrostation) - metrostation nabij bovenstaand park